

Pessoas
Amin al-Husayni
Amin Feres
Amin Maalouf
Esperidião Amin
Idi Amin

Desambiguações de prenomes